Comotherium és un gènere de teri extint de la família dels driolèstids que visqué durant el Juràssic. Se n'han trobat fòssils als Estats Units.

Referències 

 D. R. Prothero. 1981. New Jurassic mammals from Como Bluff, Wyoming, and the interrelationships of non-tribosphenic Theria. Bulletin of the American Museum of Natural History 167(5):277–326

Driolèstides del Juràssic